Папе () — фамилия:

 Папе, Адам (1895—1990) — польский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Папе, Буркхард (род. 1932) — немецкий футболист и тренер.
 Папе, Александр Август Вильгельм фон (1813—1895) — немецкий генерал.
 Папе, Вильгельм (1807—1854) — немецкий филолог-классик и лексикограф.
 Папе, Генрих Эдуард фон (1816—1888) — немецкий юрист.
 Папе, Гюнтер (1907—1986) — немецкий генерал.
 Папе, Иосиф (1831—1898) — немецкий поэт.
 Папе, Паскаль (род. 1980) — французский регбист.
 Папе, Рене (род. 1964) — немецкий оперный певец (бас).
 Папе, Фрэнк Чейн (1878—1972) — английский художник и книжный иллюстратор.
 Папе, Эдуард (1817—1905) — немецкий художник-ландшафтист.

См. также 
 Папе снова 17 — американская кинокомедия режиссёра Бёрра Стирса.
 Папен
 Папенков